У́лица Ива́на Франко́ — название улиц в населённых пунктах Украины и других государств.

Украина 
 Улица Ивана Франко — улица в Бердянске.
 Улица Ивана Франко — улица в Виннице.
 Улица Ивана Франко — улица в Днепре.
 Улица Ивана Франко — улица в Доброполье.
 Улица Ивана Франко — улица в Житомире.
 Улица Ивана Франко — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Ивана Франко — улица в Калуше.
 Улица Ивана Франко — улица в Дарницком районе Киева.
 Улица Ивана Франко — улица в Шевченковском районе Киева.
 Улица Ивана Франко — улица в Луцке.
 Улица Ивана Франко — улица во Львове.
 Улица Ивана Франко — улица в Мариуполе.
 Улица Ивана Франко — улица в Николаеве.
 Улица Ивана Франко — улица в Одессе.
 Улица Ивана Франко — улица в Сумах.
 Улица Ивана Франко — улица в Стрые.
 Улица Ивана Франко — улица в Тернополе.
 Улица Ивана Франко — улица в Ужгороде.
 Улица Ивана Франко — улица в Хмельницком.
 Улица Ивана Франко — улица в Черкассах.

Россия 
 Улица Ивана Франко — улица в Волгограде.
 Улица Ивана Франко — улица в Иркутске.
 Улица Ивана Франко — улица в Керчи.
 Улица Ивана Франко — улица в Липецке.
 Улица Ивана Франко — улица в Москве.
 Улица Ивана Франко — улица в Перми. 
 Бульвар Ивана Франко — бульвар в Симферополе 
 Улица Ивана Франко — улица в Туле.
 Улица Ивана Франко — улица в Чебоксарах.

Казахстан 
 Улица Ивана Франко — улица в Рудном.

Канада 
 Улица Ивана Франко — улица в Монреале.

Объекты, названные в честь Ивана Франко